Nessie steht für:

 das Ungeheuer von Loch Ness
 Nessie (Hansa-Park), eine Stahlachterbahn in Sierksdorf
 Nessie (Motorrad), ein englisches Rennmotorradmodell

NESSIE steht als Abkürzung für:
 NESSIE (New European Schemes for Signatures, Integrity, and Encryption), ein Projekt der Europäischen Kommission

Siehe auch:
 Nessi

Abkürzung